

Мар'яновка — присілок, Аургазинський район, Башкортостан
 Мар'яновка — село, Великоберезниківський район, Мордовія

Див. також 
 Мар'янівка
 Мар'янка-де-Сус
 Великомар'янівка